Il a existé plusieurs familles d'Humières, dont une seule est subsistante.

Famille d'Humières (Artois, Picardie) 

La maison d'Humières, d'extraction féodale, originaire d'Humières en Artois, puis établie en Picardie, s'éteignit en ligne masculine en 1595. Sa dernière descendante épousa en 1595 Louis de Crevant, qui fut l'auteur des Crevant d'Humières.

Armes : D'argent, fretté de six pièces de sable.

Cette famille a notamment donné :
 Charles d'Humières († 1571), évêque de Bayeux.

Famille de Crevant (Picardie) 

La famille de Crevant adopta au  le titre de courtoisie de duc d'Humières.

 Louis de Crevant (1628-1694), dit le duc d'Humières, maréchal de France.

Famille d'Humières (Auvergne) 

Cette famille, originaire d'Auvergne, portait pour armes :
 D'azur à la bande d'or.

Famille d'Humières (Rouergue) 

Cette famille est subsistante.

Son nom était transcrit en 1723 par Cabrol, généalogiste de Villefranche-de-Rouergue, sous la forme occitane d'Olmeyras, devenue ensuite d'Olmières, puis d'Umières.

En 1670, Louis de Crevant leur fit un procès pour leur interdire de porter le nom « d'Humières ». Un arrêt du Conseil d’État de 1671, tout en maintenant cette famille dans sa noblesse d’extraction, lui enjoignit de s’appeler à l’avenir « d’Umières d’Olmeyras », mais celle-ci reprit au  la forme « d'Humières ».

Armes :
 actuelles : Écartelé : aux 1 et 4, d'or à un arbre terrassé de sinople, au lévrier courant de gueules, colleté d'argent,brochant sur le fut ; aux 2 et 3, d'argent, à trois bandes de sable.
 anciennement : D'or, au griffon de gueules.

Références

Articles connexes 
 Liste des familles nobles d'Auvergne
 Liste des familles nobles du Rouergue
 Armorial des familles d'Auvergne
 Armorial des familles de Picardie

Liste de familles nobles françaises homonymes